Luca Rigoni – calciatore italiano
 Luca Rigoni – giornalista italiano
 Luca Rigoni – hockeista su ghiaccio e hockeista in-line italiano